Tišler (slowenisch für Tischler) ist der Familienname folgender Personen:

 Janko Tišler (1923–2007), jugoslawisch-österreichischer Autor und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Miha Tišler (1926–2021), jugoslawischer Chemiker
 Toni Tišlar (* 1967), jugoslawischer bzw. slowenischer Eishockeyspieler
 Viktor Tišler (1941–2013), jugoslawischer Eishockeyspieler